Sprengbild steht für:
 Explosionszeichnung, zeichnerische Darstellung von Gegenständen im zerlegten Zustand
 Sprengbild (Tunnelbau) beim Sprengvortrieb